Albertine kan syfta på:

 Albertine – en litterär figur som är huvudperson i Christian Kroghs roman med samma namn från 1886, se Albertine (roman)
 Albertine Agnes av Nassau (1634–1696), regent av Friesland
 Albertine Simonet – en litterär figur i Marcel Prousts romansvit På spaning efter den tid som flytt (1913-1927)
 Albertine (musikalbum) – ett musikalbum från Brooke Fraser
 Albertine (sång) – en singel från Brooke Fraser